Intel Virtualization Technology – tecnologia di Intel nota con il nome in codice Vanderpool
 Interrupt Vector Table – in informatica, una struttura dati che associa  gestori di interrupt e  richieste di interrupt
 International visual theatre – compagnia teatrale